Pambak peut désigner :
 la rivière Pambak en Arménie ;
 les monts Pambak en Arménie ;
 la communauté rurale de Pambak, dans le marz de Lorri, en Arménie ;
 la communauté rurale de Pambak, dans le marz de Gegharkunik, en Arménie.